Изотопы технеция — разновидности атомов (и ядер) химического элемента технеция, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Технеций — один из двух легких элементов периодической системы, для которого неизвестны стабильные изотопы (все изотопы технеция радиоактивны). Другим таким элементом является прометий. Наиболее стабильными изотопами технеция являются 97Tc (период полураспада: 4,21 млн лет),98Tc (период полураспада 4,2 млн лет) и 99Tc (период полураспада 211,1 тыс. лет). Большинство других изотопов имеют период полураспада порядка нескольких часов и менее.

Многие изотопы технеция имеют метастабильные возбуждённые состояния (изомеры). Среди изомеров технеция наиболее стабильным является 97mTc, его период полураспада составляет , энергия возбуждения , основной канал распада — изомерный переход в основное состояние 97Tc. 95mTc имеет период полураспада , энергию возбуждения , основной канал распада — электронный захват в 95Mo, но в 4 % случаев происходит изомерный переход в основное состояние 95Tc. Важный для практических применений изомер 99mTc имеет период полураспада 6,01 часа, энергию возбуждения 0,143 МэВ; его основной канал распада — изомерный переход в основное, очень долгоживущее состояние 99Tc с коэффициентом ветвления 99,9963 %, поэтому он испускает почти только гамма-лучи; вероятность его β−-распада в 99Ru составляет лишь 0,0037 %.

Для изотопов легче 98Tc основным каналом распада является захват электронов с образованием соответствующих изотопов молибдена. Для 98Tc и более тяжёлых изотопов основной способ распада — бета-минус-распад с образованием изотопов рутения, за исключением 100Tc, который распадается и путём бета-минус-распада в молибден-100, и (с гораздо меньшей вероятностью) путём электронного захвата в рутений-100.

Технеций-99 

Технеций-99 является основным продуктом распада актиноидов, например, урана и плутония, с выходом около 6 % и выше. Является наиболее значимым долгоживущим продуктом деления ядер урана и плутония. Удельная активность 99Tc равна примерно 0,62 ГБк/г.

Технеций-99m 

Изомер 99mTc получил широкое распространение в медицинской диагностике. Очень короткое время жизни 99mTc (~6 часов) вынуждает получать его непосредственно на месте проведения медицинской процедуры. Для этого используются так называемые генераторы технеция — установки с особым образом подготовленным препаратом молибдена-99. Распад 99Mo проходит по схеме β−-распада с образованием 99mTc. Образовавшийся в генераторе 99mTc извлекают химическим способом. Сегодня рынок медицинского технеция исчисляется десятками миллионов процедур и миллиардами долларов в год.

Таблица изотопов технеция

Пояснения к таблице 
 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Литература 
 Массы изотопов взяты из:
 
 Состав изотопов и стандартные атомные массы взяты из:
 
 
 Период полураспада, спин, данные по изомерам взяты из:

Примечания